Aari peut désigner :
 Aari, un bélier dans la mythologie basque et un des génies subalternes de Mari ;
 Aari, un peuple d'Ethiopie ;
 aari, une langue afro-asiatique de la branche des langues omotiques parlée en Éthiopie.